Кратер Понтано () — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома и поэта Джованни Понтано (1426—1503) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Апиан на западе-северо-западе; кратер Сакробоско на севере-северо-востоке; кратер Уилкинс на востоке-юго-востоке; кратер Гудакр на юге и кратер Пуассон на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 55,7 км, глубина 1800 м.

Кратер Понтано имеет близкую к циркулярной форму с выступом в южной части и умеренно разрушен. Вал сглажен и перекрыт множеством мелких кратеров, особенно в восточной части, южная часть вала практически сравнялась с окружающей местностью, в северной части вала имеется понижение. Высота вала над окружающей местностью достигает 1180 м, объем кратера составляет приблизительно 2700 км³. Дно чаши пересеченное, за исключением ровной области в северо-западной части. В центре чаши расположен округлый сглаженный центральный пик высотой около 800 м от которого в северном и северо-западном направлении отходят небольшие хребты. Восточнее центрального пика расположен еще один округлый пик.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Понтано S включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Высота центрального пика сателлитного кратера Понтано G в восточной части 600 м.
 Высота центрального пика сателлитного кратера Понтано H 700 м.
 Сателлитный кратер Понтано E является концентрическим кратером.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Понтано на карте LAC-96.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны